Villa Rothermundt steht für:

 Villa Rothermundt (Blasewitz) in Dresden-Blasewitz
 Villa Rothermundt (Gruna) in Dresden-Gruna